Ätolien steht für
 Ätolien, antiker Name der zentralgriechischen Region
 Ätolien-Akarnanien, Präfektur in Griechenland
 (1142) Aetolia, ein Asteroid des Hauptgürtels